Llanquihue (Los Lagos), een gemeente in de Chileense regio Los Lagos
Llanquihue (departement), een voormalig departement van Chili
Llanquihue (provincie), een provincie van Chili
Lago Llanquihue, een meer in Chili
Río Llanquihue, een rivier in Chili